Гран-при ФИДЕ 2022 — это серия из трех шахматных турниров, которые прошли с 4 февраля по 4 апреля 2022 года.  Два лучших игрока квалифицируются для участия в турнире претендентов 2022 года , который является заключительным квалификационным этапом чемпионата мира по шахматам 2023 года . Два турнира пройдут в Берлине, Германия, и один в Белграде, Сербия .  

Хикару Накамура и Левон Аронян соответственно стали победителем и финалистом в первом матче турнира.

Организация 
Из-за ограничений на поездки, наложенных пандемией COVID-19, все три турнира изначально должны были проводиться в одном городе, а не в разных городах, как в предыдущих выпусках.

Серию гран-при организует World Chess . Компания выбрала Берлин для проведения большей части турнира после голосования.

Игроки 
Изначально на Гран-при были приглашены 24 игрока: 

 Игроки, занявшие с третьего по восьмое место на кубке мира по шахматам 2021 года, которые не были чемпионами мира или уже прошли квалификацию претендентов. Только пять из шести возможных игроков квалифицировались таким образом, потому что третье место на кубке мира занял чемпион мира Магнус Карлсен.
 Игроки, занявшие с третьего по восьмое место в Гранд-при ФИДЕ 2021 года, которые не были чемпионами мира или уже прошли квалификацию претендентов или Гран-при. Шесть игроков прошли квалификацию таким образом.
 Хикару Накамура, кандидат в президенты ФИДЕ . 
 Даниил Дубов, номинант организатора. 
 Остальные одиннадцать мест были заполнены лучшими игроками в рейтинговом списке за декабрь 2021 г.  при условии, что они участвовали в чемпионате мира ФИДЕ 2021 г. или сыграли не менее девяти игр, которые учитывались в рейтинговых списках ФИДЕ с февраля по декабрь 2021 (имеются в виду Вишванатан Ананд, Ван Хао и Веселин Топалов, которые не имели права из-за бездействия). Первоначально список опустился до 23-го места в мире , хотя после того, как Вэй И отказался от участия, 25-е место в мире Пентала Харикришна также квалифицировался таким образом.

Динь Лижэнь и Дмитрий Андрейкин не смогли принять участие в первом турнире из-за проблем со здоровьем и визой, и их заменили в первом турнире Андрей Есипенко и Радослав Войташек. Динь также не сможет принять участие во втором турнире, и его место займет Андрейкин,  гарантируя, что Андрейкин еще сыграет два турнира. Динь - первый резерв на третий турнир.  Вышедшие на замену Есипенко и Войташек имеют право претендовать на звание претендентов, но не наберут достаточно очков для квалификации, если только они не будут вызваны в качестве замены на третий турнир.

Формат 
Каждый игрок сыграет в двух из трех турниров. В каждом турнире примут участие 16 игроков, и он будет проходить в два этапа.

 На первом этапе игроки делятся на четыре группы по четыре человека, и игроки в каждой группе играют двойной круговой мини-турнир. Четыре победителя групп проходят во второй этап.

 На втором этапе четыре победителя групп играют в турнире на выбывание, состоящем из полуфинала и финала. И полуфинал, и финал будут состоять из 2 классических игр с ограничением по времени, а также тай-брейков, если это необходимо.

Игроки получают очки Гран-при в зависимости от занимаемой ими позиции в каждом турнире. Два игрока, набравшие наибольшее количество очков Гран-при, получают право на участие в Турнире претендентов 2022 года.

Контроль времени и тай-брейки 
Контроль времени в классических партиях составляет 90 минут на 40 ходов плюс дополнительные 30 минут после 40-го хода. Существует также прибавка 30 секунд на каждый ход с хода 1. 

На групповом этапе, если у первого ничья, игроки с равным числом очков играют тай-брейки. На стадии плей-офф играются тай-брейки, если матч заканчивается вничью после двух игр с ограничением по времени. На обоих этапах тай-брейки имеют следующий формат: 

 Игроки играют две партии в быстрые шахматы по 15 минут плюс 10 секунд на ход. В случае ничьей из трех участников разыгрывается одиночный круговой турнир.
 Если игроки по-прежнему равны, они играют две партии в блиц по 3 минуты плюс 2 секунды на ход. В случае ничьей из трех участников разыгрывается одиночный круговой турнир.
 Если игроки по-прежнему равны, для определения победителя разыгрывается одна партия в шахматы армагеддон, в которой черные объявляются победителем, если игра заканчивается вничью. Ограничение по времени составляет 5 минут для белых, 4 минуты для черных и добавление 2 секунд на каждый ход, начиная с 61-го. В случае трехсторонней ничьей для определения игроков проводится жеребьевка, и проигравший по жребию делит второе место с проигравшим в игре Армагеддон.

В случае ничьей с участием четырех участников игроки делятся на пары, и каждая пара играет тай-брейк для двух игроков по вышеуказанному методу. Затем два победителя тай-брейка разыгрывают тай-брейк указанным выше способом, а проигравшие делят третье и четвертое места в пуле.

Очки Гран-при 
Очки Гран-при начисляются следующим образом: 

Другими словами, три лучших игрока в каждой группе зарабатывают 7, 4 и 2 очка соответственно, а за победу в полуфинале или финале присуждается 3 дополнительных очка.

Очки Гран-при за места в группе учитывают тай-брейки, сыгранные для определения первого места. Игроки, разделившие места в других местах или оставшиеся равными после тай-брейков, делят очки Гран-при.

Если игроки финишируют с равным количеством очков Гран-при, применяются следующие дополнительные показатели в указанном порядке: 

 количество первых мест в турнирах;
 количество вторых мест в турнирах;
 количество очков, набранных в играх с классическим ограничением по времени;
 количество побед в играх с ограничением по времени;
 жеребьевка.

Призовые 
Призовой фонд каждого мероприятия составляет 150 000 евро, и они распределяются следующим образом: 

Другими словами, каждый игрок получает 5000 евро, очки Гран-при, заработанные в группе, стоят дополнительно 1000 евро, а очки Гран-при, заработанные в полуфинале или финале, стоят дополнительно 2000 евро.

Турнир 1 - Берлин, Германия 
Первый турнир прошел в Берлине, Германия, с 4 по 17 февраля.  Из-за проблем со здоровьем и визой Дмитрия Андрейкина и Дина Лижэня заменили на Андрея Есипенко и Радослава Войташека соответственно.  Хикару Накамура выиграл первый турнир, а Левон Аронян занял второе место.

Турнир 2 - Белград, Сербия 
Второй турнир проходил в Белграде, Сербия, с 1 по 14 марта.  Флаги российских игроков отображаются как флаги ФИДЕ из-за решения ФИДЕ запретить вывешивание российских и белорусских флагов на рейтинговых мероприятиях ФИДЕ в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году.

Круговой этап 
В двойном круговом этапе было шесть раундов игр со стандартным контролем времени 1–4, 6 и 7 марта с тай-брейками 8 марта. Победители вышли в плей-офф.
По результатам второго турнира, победу одержал Рихард Раппорт, второе место занял Дмитрий Андрейкин.

Турнир 3 - Берлин, Германия 
Третий турнир пройдет в Берлине, Германия, с 21 марта по 4 апреля. Дмитрий Андрейкин отказался от участия по личным причинам, его заменил Андрей Есипенко. В финале Хикару Накамура сыграл против Уэсли Со. В результате Со выиграл в этом турнире.

Круговой этап

Места в Гран-при

Примечания 

Спорт в Сербии в 2022 году
Спорт в Германии в 2022 году
Гран-при ФИДЕ
Страницы с непроверенными переводами